Schloss Blankenburg heißen:

 Schloss Blankenburg (Bern)
 Schloss Blankenburg (Harz)
 Kleines Schloss Blankenburg